Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gustavo Luza e Christian Miniussi che hanno battuto in finale Sergio Casal e Tomáš Šmíd 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Tomáš Šmíd (finale)
 Carlos Di Laura /  Marcelo Filippini (secondo turno)
 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (secondo turno)

 Michael Mortensen /  Cássio Motta (semifinali)
 Goran Ivanišević /  Diego Nargiso (quarti di finale)
 Agustín Moreno /  Jaime Yzaga (primo turno)
 Josef Čihák /  Miloslav Mečíř (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1989